De Football League Cup 1973/74 was de 14de editie van de strijd om deze Engelse voetbalbeker. Het toernooi begon op 28 augustus 1973 en eindigde op 2 maart 1974 met de finale in het (oude) Wembley Stadium in Londen. In totaal deden 92 clubteams mee aan het toernooi. Wolverhampton Wanderers won de beker voor de eerste keer in de clubgeschiedenis.

Schema

Zie ook
FA Cup 1973/74
Finale League Cup 1974
Engels voetbalkampioenschap 1973/74

Bekervoetbal 1973/74
1974